Pesisir Selatan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten, Sumatera Barat, 
 Kecamatan Pesisir Selatan, distrikt, Lampung, 

Robotskapade Indonesienförgreningar